«Деми́евская» (, ) — 47-я станция Киевского метрополитена.Расположена в Голосеевском районе, на Оболонско-Теремковской линии между станциями «Лыбедская» и «Голосеевская».  Открыта 15 декабря 2010 года. Название — от исторической местности Демиевка. Пассажиропоток — 18,7 тысячи чел./сутки.

Конструкция 
Станция мелкого заложения. Имеет подземный зал с островной посадочной платформой. Своды зала опираются на два ряда колонн. Платформа соединена четырёхленточным одномаршевым эскалатором с подземным вестибюлем, который выходит в подземный переход под Голосеевским проспектом к Национальной библиотеке им. Вернадского и Центральному автовокзалу, к Демиевской площади, проспектам Валерия Лобановского и Науки. Наземные вестибюли отсутствуют. На торце станции в сторону центра имеется аварийный выход в соседний подземный переход.

Является первой станцией в Киевском метрополитене, в которой эскалаторы установлены в центре платформы, а не в торце, как обычно.

История строительства 
Сооружена в составе участка продления Куренёвско-Красноармейской линии метрополитена от станции «Лыбедская» до станции «Выставочный центр» в Голосеевском районе. Общая длина нового участка линии из четырёх станций составляет 4,8 км. Открытие станции в составе участка планировалось на 2007—2008 год, однако из-за технических проблем и недостатка финансирования строительство несколько раз приостанавливалось и срок открытия перенесли сначала на 2009, а затем на 2010 год. 5 ноября 2010 года с участием президента Украины Виктора Януковича был осуществлен пуск пробного поезда на участке «Лыбедская» — «Васильковская».

Изображения

Режим работы 
Открытие — 05:49, закрытие — 00:04

Отправление первого поезда в направлении:
ст. «Героев Днепра» — 5:57
ст. «Выставочный центр» — 5:58

Отправление последнего поезда в направлении:
ст. «Героев Днепра» — 0:09
ст. «Выставочный центр» — 0:29

См. также 
 Официальная схема развития Киевского метрополитена до 2020 года 
 Планируемое месторасположение станции, генплан, 2005 год

 Рендер вестибюля станции, 2005 год

 Рассмотрение проекта участка на градостроительном совете, 2005 год
 Рассмотрение проекта участка на градостроительном совете, 2006 год
 Расписание работы станции Демиевская и движения поездов в вечерние время суток

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Киевского метрополитена 
 Страница станции на неофициальном сайте Киевского метрополитена
 Веб-энциклопедия Киева 

Станции Киевского метрополитена
Оболонско-Теремковская линия метрополитена